A Confederação Maçônica Interamericana foi fundada em 14 de abril de 1947 sendo composta por potências maçônicas de 25 países da Américas do Norte, do Sul e Central, além do Caribe e Europa. Atualmente, 83 potências fazem parte da CMI.

"A CMI tem o propósito de promover um modelo institucional inovador, integrando a Maçonaria Ibero-americano e, por extensão, da Maçonaria Universal, a fim de desenvolver todo o potencial em uma organização que tem mais de 350.000 membros que, através da troca de ideias, atividades, princípios, preocupações e experiências, ou seja, sua maneira de ver e entender o mundo, buscam enriquecer o pensamento da humanidade e de suas culturas."

A Confederação Maçônica Interamericana confere para a potência maçônica um entendimento de regularidade maçônica para todos os outros membros da Confederação, sendo um importante caminho para o reconhecimento de alguns países e outras organizações, entre eles a Conference of Grand Masters of Masons of North America (COGMNA).

Está baseada sobre três pilares: Comunicação - Participação - Colaboração.

Organização
A CMI está dividida em 6 Zonas:

 Zona 1
Grande Loja do Estado da Baixa California (Gran Logia de Estado Baja California)
Grande Loja Guadalupe Victoria do Estado de Durango (Gran Logia Guadalupe Victoria del Estado de Durango)
Grande Loja Cosmos do Estado de Chihuaha (Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuaha)
Grande Loja Benito Juárez do Estado de Coahuia (Gran Logia Benito Juárez del Estado de Coahuila)
Grande Loja do Estado de Hidalgo (Gran Logia del Estado de Hidalgo)
Grande Loja Benito Juárez do Estado de Oaxaca (Gran Logia Benito Juárez del Estado de Oaxaca)
Grande Loja do Estado Soberano e Independente El Potosí (Gran Logia del Estado Soberana e Independiente El Potosí)
Grande Loja do Estado de Querétaro (Gran Loga del Estado de Querétaro)
Grande Loja Andrés Quintana Roo do Estado de Quintana Roo (Gran Logia Andrés Quintana Roo del Estado Quintana Roo)
Grande Loja Pacífico do Estado de Sonora (Gran Logia Pacífico del Estado de Sonora)
Grande Loja de Maçons Antigos, Livres e Aceitos de Sinaloa (Gran Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones de Sinaloa)
Grande Loja Vale do México (Gran Logia Valle de México)
Grande Loja Unida Mexicana do Estado de Veracruz (Gran Logia Unida Mexicana del Estado de Veracruz)
Grande Loja, FAAM, do Distrito de Columbia (Grand Lodge, FAAM, of the District of Columbia)
Grande Loja de Nova York (Grand Lodge of New York)
Grande Loja de Nova Jersey (Grand Lodge of New Jersey)
Grande Oriente da Itália
 Zona 2
Grande Loja de Cuba (Gran Logia de Cuba)
Grande Loja Nacional Francesa (Grande Loge Nationale Française)
Grande Oriente do Haiti desde 1824 (Grand Orient d'Haiti de 1824)
Grande Loja Soberana de Pedreiros Livres e Aceitos de Porto Rico (Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico)
 Grande Loja da República Dominicana (Gran Logia de República Dominicana)
 Zona 3
Grande Loja da Costa Rica (Gran Logia de Costa Rica)
Grande Loja Cuscatlán de El Salvador (Gran Logia Cuscatlán de El Salvador)
Grande Loja da Guatemala (Gran Logia de Guatemala)
Grande Loja de Honduras (Gran Logia de Honduras)
 Grande Loja Simbólica Soberana da Nicarágua (Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua)
Grande Loja do Panamá (Gran Logia de Panamá)
 Zona 4
Grande Loja Nacional da Colômbia, com sede em Barranquilla (Gran Logia Nacional de Colombia con Sede en Barranquilla)
Grande Loja da Colômbia com sede em Bogotá (Gran Logia de Colombia con Sede en Bogotá)
Grande Loja dos Andes com sede em Bucaramanga (Gran Logia de los Andes con Sede en Bucaramanga)
Grande Loja Ocidental da Colômbia, com sede em Cali (Gran Logia Occidental de Colombia con Sede en Cali)
 Grande Loja Nacional Serena da Colômbia, com sede em Cartagena das Índias (Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia con Sede en Cartagena de Indias)
Grande Loja Oriental da Colômbia Francisco de Paula Santander (Gran Logia Oriental de Colombia Francisco de Paula Santander)
Grande Loja Equinocial do Equador (Gran Logia Equinoccial del Ecuador)
Grande Loja da República da Venezuela (Gran Logia de la República de Venezuela)
Grande Loja do Equador (Gran Logia de Ecuador)
 Zona 5
Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Amapá (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Amazonas (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Distrito Federal (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Mato Grosso do Sul (CMSB)
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (CMSB)
Grande Loja do Paraná (CMSB)
Grande Loja Maçônica de Pernambuco (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Piauí (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima (CMSB)
Grande Loja de Santa Catarina (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe (CMSB)
Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins (CMSB)
Grande Oriente do Estado de Mato Grosso (COMAB)
Grande Oriente de Mato Grosso do Sul (COMAB)
Grande Oriente de Minas Gerais (COMAB)
Grande Oriente do Paraná (COMAB)
Grande Oriente Paulista (COMAB)
Grande Oriente do Rio Grande do Sul (COMAB)
Grande Oriente de Santa Catarina (COMAB)
Grande Oriente da Bahia (COMAB)
 Zona 6
Grande Oriente do Brasil
Grande Loja da Argentina de Maçons Livres e Aceitos (Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones)
Grande Loja da Bolívia (Gran Logia de Bolivia)
Grande Loja do Chile (Gran Logia de Chile)
Grande Loja da Espanha, de Maçons Livres e Aceitos (Gran Logia de España, de Masones Antiguos, Libres y Aceptados)
Grande Loja Simbólica do Paraguai (Gran Logia Simbólica del Paraguay)
Grande Loja dos Maçons Antigos Livres e Aceitos da República do Peru (Gran Logia de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones de la República del Perú)
Grande Loja Legal de Portugal - GLRP
Grande Loja da Maçonaria do Uruguai (Gran Logia de la Masonería del Uruguay)

Processo de Admissão
A potência que deseja se filiar a Confederação Maçônica Interamericana, deverá enviar o seu pedido de admissão, em formato físico e digital, devidamente autenticado pelo seu Grande Secretário à Secretaria Geral Permanente da CMI.

Dentre as informações solicitadas no estatuto da CMI, podemos destacar:

 Ata de Fundação
 Território que a potência opera com número de lojas
 Membros e ritos
 Quadro de dignidades
 Rituais
 Tratados de reconhecimento
 Número de iniciações anuais

No caso de potência que opere em localidade que já existe uma potência membro da CMI, o pedido deve ser acompanhado de um endosso desta potência membro. Na falta disso, o pedido de admissão pode ser patrocinado por uma Potência Confederada, desse país. O pedido é então informado a todas as confederadas e a uma comissão para análise e relatório, se não houver objeção e o relatório for favorável, o Secretário Executivo anunciará a admissão da nova confederada após consulta ao Conselho Executivo. Se houver objeções, o Conselho Executivo decidirá.

O Conselho Executivo é formado:

 Presidente
 Secretário Executivo
 Vice-Presidentes de cada uma das 6 Zonas.

Confederação Maçônica Interamericana no Brasil 
O Brasil possui três  Obediências ou Potências regulares: o Grande Oriente do Brasil, as Grandes Lojas filiadas a CMSB e os Grandes Orientes filiados a COMAB.

O Grande Oriente do Brasil faz parte da Zona 6 sendo membro desde a sua fundação (1º Conferência Interamericana realizada em Montevidéu em 1947).

Dez Grandes Lojas estaduaisda CMSB participaram da fundação da CMI e atualmente todas as Grandes Lojas filiadas são membros ativos da CMI.

Da COMAB, 9 (nove) são os Grandes Orientes estaduais que fazem parte (Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Grande Oriente Paulista).

Assembleias
A Confederação Maçônica Interamericana se reúne em assembleia a cada dois anos, visando fortalecer a Maçonaria Universal, as famílias Maçônicas e a Sociedade.

Ligações Externas 

Site da CMI
CMI - Confederação Maçônica Interamericana - YouTube
Assembleia Geral da CMI - Confederação Maçônica Interamericana 2015 (Portugal)
Assembleia Geral da Confederação Maçônica Interamericana 2018 (Bolívia)
Assembleia da Confederação Maçônica Interamericana 2020 (Brasil)

Brasil
Lojas maçónicas
Maçonaria no Brasil
Maçonaria